Рія́к-Тренья́к () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 380 км на південь від Парижа, 50 км на південний схід від Ліможа, 30 км на північ від Тюля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 57 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 109,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ріяк-Треньяк на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ріяк-Треньяк на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Коррез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Коррез